Parigne kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Parigné, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne, 
 Parigné-le-Pôlin, kommun i departementet Sarthe, 
 Parigné-l'Évêque, kommun i departementet Sarthe, 
 Parigné-sur-Braye, kommun i departementet Mayenne,